

Cinéma 
 Sweet Sixteen est un film américain réalisé par Scott Pembroke, sorti en 1928 ;
  est un film d'horreur de 1983 réalisé par 
  est le titre du film réalisé en 1986 par la NBA à l'occasion du  de champion des Celtics de Boston
 Sweet Sixteen est un film britannique réalisé par Ken Loach, sorti en 2002.

Télévision 
 Sweet Sixteen est une série télévisée britannique diffusée en 1983.

Musique 
  est un album enregistré par The Huntingdons.  
  est un album de Hilary Duff.
  est le nom d'un groupe pop français, chantant en anglais, originaire du Mans.
 Sweet Sixteen est l'un des plus célèbres blues de B.B. King.
  est une chanson de Billy Idol, sortie en 1987, qui raconte une histoire d'amour de jeunesse d'une jeune fille de seize ans.

Littérature 
  est un roman de Kate Brian
 Sweet Sixteen est un roman d'Annelise Heurtier publié en 2013.

Autres 
  est une locution anglo-américaine pour parler du seizième anniversaire d'une jeune femme ou d'un jeune homme.
  est une locution anglo-américaine désignant les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale du tournoi final NCAA de basket-ball.

Paronymie 
 Suite sixtine est un album de Lio comprenant la chanson du même nom.

Notes et références